Димитрије Анђео Дука Палеолог (грчки: Δημήτριος Ἄγγελος Δούκας Παλαιολόγος; око 1297. - после 1343.) је био византијски принц, син Андроника II Палеолога, византијског цара (1282-1328).

Биографија 
Димитрије је био син византијског цара Андроника и Ирине од Монферата. Рођен је око 1297. године. Његова сестра Симонида удала се 1299. године за српског краља Стефана Милутина (1282-1321). Како они нису имали деце, Димитријева мајка Ирина настојала је да наговори Милутина да једног од Симонидине браће одреди за наследника. У ту сврху обасипала је свога зета разним поклонима. Димитрије је 1304. године дошао у Србију, на двор Стефана Милутина. Тамо се, међутим, задржао кратко правдајући се да му не прија "сурова средина" и неповољна клима, па је, забринут за здравље, напустио земљу. У ствари, Димитрију, као и његовом брату Теодору I Монфератском, није се свиђала идеја да живот проведу у варварској земљи. Димитрије од 1306. године носи титулу деспота. Титула деспота, у Византији највиша после царске, додељивала се царевим блиским сродницима. Димитрије је узео учешћа у грађанском рату у Византији (1321-1328) подржавајући свога оца Андроника II против сестрића Андроника III (1328-1341). У последњим годинама рата (1327-1328) обављао је функцију намесника Солуна. Приморан је да бежи у Србију код Стефана Дечанског док је Андроник III заробио његову жену и децу. Након Андрониковог крунисања, Димитрије се враћа у Цариград и учествује у завери против цара 1336/7. године. Андроник је избегао погибију. Последњи помен Димитрија је из 1343. године. Андроник III је умро две године раније, а у Византији је тада избио нови грађански рат између Андрониковог сина Јована Палеолога и бившег мегадукса Јована Кантакузина. Димитрије је сликао минијатуре. 

Име Димитријеве жене је непознато. Могуће је да се звала Теодора Комнин. Имали су ћерку, будућу византијску царицу Ирину, супругу Матије Кантакузина (1353-1354). Поред Ирине, имали су бар још једно дете чији је идентитет непознат. Био је деда деспота Јована Кантакузина, морејског деспота Димитрија I Кантакузина и Јелене Асанине Кантакузин.

Породично стабло 
</center>

Извори 
 Trapp, Erich; Beyer, Hans-Veit; Kaplaneres, Sokrates; Leontiadis, Ioannis (1989). "21456. Παλαιολόγος, Δημήτριος Ἄγγελος Δούκας ". Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. 9. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Рођени 1297.
Умрли 1343.
Деспоти
Палеолози